Az M15 jelentheti a következőket:

 M15-ös autóút (Magyarország), autóút az M1-es autópálya és a rajkai szlovák határ között
 M15, amerikai féllánctalpas önjáró légvédelmi löveg
 PZL M–15 Belphegor, lengyel sugárhajtású repülőgép
 Messier 15, gömbhalmaz a Pegasus csillagképben
 M15/42 (harckocsi), olasz közepes harckocsi